Андраш Соски (, 9 января 1889 — ?) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.

Биография 
Родился в 1889 году в Бекешчабе. В 1912 году принял участие в Олимпийских играх в Стокгольме, но не завоевал наград. В 1913 году выиграл неофициальный чемпионат Европы. На неофициальном чемпионате Европы 1914 года стал обладателем бронзовой медали.

Ссылки 
 
 

Борцы Венгрии
Борцы на летних Олимпийских играх 1912 года